Gizela Wittelsbach, właśc. Gisela Maria Karolina Adelgunde von Bayern (ur. 10 września 1964 w Leutstetten) – księżniczka bawarska z dynastii Wittelsbachów, żona pretendenta do tronu Saksonii, używająca tytułów Margrabiny Miśni oraz Księżnej Saksonii-Gessaphe. Odznaczona Wielką Wstęgą Orderu Orła Gruzji przez Dawida Bagration-Mukhrani jako głowę gruzińskiej rodziny królewskiej.

Najmłodsza córka księcia Rasso Maksymiliana Ruprechta (ur. 1926, zm. 2011) i księżniczki toskańskiej Teresy Moniki Walerii z dynastii Habsburg-Lotaryńskiej (ur. 1931). Ma sześcioro starszego rodzeństwa. Ze strony matki jest potomkiem m.in. austriacko-węgierskiej pary cesarsko-królewskiej: Franciszka Józefa i Elżbiety, zwanej Sissi. Podobnie jak w przypadku Amalii Wittelsbach, w jej żyłach płynie odrobina polskiej krwi za sprawą Ludwiki Karoliny Radziwiłł, jednak w linii żeńskiej pochodzi od przedstawicielek hiszpańskiej szlachty i arystokracji (nazwiska takie jak: Alvarez, Silva, Perez, Mendez, Fernandez, Cortez, Ramirez, Garcia), zaś jednym z jej przodków w tej linii jest María Josefa Pimentel y Téllez-Girón.

Od 1987 roku zamężna za Aleksandrem z Saksonii-Gessaphe, z którym posiada czworo dzieci:
 Jerzy Filip Antoni (ur. 24 maja 1988 w Meksyku),
 Maurycy Gabriel Robert (ur. 14 września 1989 w Meksyku),
 Paweł Klemens Bernard (ur. 23 marca 1993 w Meksyku),
 Maria Teresa Anna (ur. 7 lipca 1999 w Dreźnie).

W młodości pracowała jako przedszkolanka; aktualnie (od 2001 roku) działa społecznie jako przewodnicząca komitetu wspomagającego Saksońską Fundację na rzecz Natury i Środowiska.

W 2011 roku wraz z mężem reprezentowała saksońską rodzinę królewską podczas uroczystości związanych ze ślubem księcia Jerzego Fryderyka Hohenzollerna, będącego głową pruskiej rodziny królewskiej. W maju 2015 roku wraz z mężem oraz dziećmi, a także księżną-wdową Anastazją z Saksonii (z domu von Anhalt), spotkała się z papieżem Franciszkiem na prywatnej audiencji w Watykanie. Dnia 22 lipca 2017 roku wraz z mężem wzięła udział w uroczystej gali z okazji 80. urodzin księcia Maxa Emanuela Wittelsbacha, która odbyła się w Pałacu Nymphenburg w Monachium i na której pojawili się król Karol XVI Gustaw ze Szwecji z małżonką Sylwią oraz książę Duarte Pio Bragança z Portugalii z małżonką. Była współorganizatorem prywatnych uroczystości z okazji 65. urodzin męża, które odbyły się w Dreźnie, w dniach 10–11 lutego 2018 roku, i w których wziął udział członek Związku Szlachty Polskiej. Urodziny te stały się okazją do zbiórki środków pieniężnych na odbudowę zniszczeń po trzęsieniu ziemi w Meksyku. Dnia 25 maja 2018 roku reprezentowała saksońską rodzinę królewską na pogrzebie księcia Fryderyka Filipa Wirtemberga, będącego członkiem wirtemberskiej rodziny królewskiej. W sierpniu 2018 roku wraz z mężem uczestniczyła w prezentacji nowego parkietu w sali królewskiej zamku myśliwskiego Hubertusburg w Wermsdorf koło Oschatz, którego ozdobą jest replika orderu św. Henryka, z kolei 11 października 2018 roku wraz z mężem wzięła udział w finisażu wystawy pt. Elektorzy Saksonii – Wielcy Książęta Litewscy, prezentującej pamiątki z czasów unii polsko-litewsko-saskiej, mającej miejsce w Zamku Wielkoksiążęcym w Wilnie, zaś w dniach 19-20 października 2018 roku wraz z mężem oraz najmłodszym synem Klemensem wzięła udział w dwudniowych uroczystościach z okazji 100-lecia zakończenia I wojny światowej jak również 205 rocznicy bitwy pod Lipskiem (znanej lepiej jako Bitwa Narodów), które miały miejsce w Hubertusburgu. 
Dnia 2 lipca 2022 roku księżna z mężem reprezentowała Saksonię na pogrzebie szefa Domu Wirtemberskiego Karola Wirtemberga.

Przodkowie

Przypisy 

Wittelsbachowie
Urodzeni w 1964